Pierre Ayma
Bibifoc#Synopsis